Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazislký pár Alexander Peya a Bruno Soares, jehož členové skončili v semifinále na raketách Pierra-Huguese Herberta a Nicolase Mahuta.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal polsko-srbské turnajové dvojky Marcina Matkowského a Nenada Zimonjiće po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (semifinále)
  'Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
ATP World Tour 2015